Антоніо Рауль Корбо (* 2009) — американський дитячий актор.
 Берт Корбо (1894—1942) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Володар Кубка Стенлі.
 Вальтер Корбо (* 1949) — уругвайський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав за клуб «Пеньяроль» та національну збірну Уругваю. Триразовий чемпіон Уругваю.
 Габріеле Корбо (* 2000) — італійський футболіст, захисник клубу «Болонья».
 Каспар Корбо (* 2001) — американський плавець. Учасник Чемпіонату Європи з водних видів спорту-2021.
 Матео Корбо (* 1976) — уругвайський футболіст, грав на позиції лівого крайнього захисника.
 Ромео Корбо (* 1952) — уругвайський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав за клуби «Пеньяроль» та «Монтеррей» та національну збірну Уругваю.